Ревекка Перель (род. , Екатеринослав — 1956) — дочь Авраама Переля — казначея Главной Хоральной синагоги Екатеринослава, одного из первых сионистов Екатеринослава. Сестра Анна Перель — участница первых революционных кружков Екатеринослава, подруга Лии Заславской. Образование получила в Екатеринославской Мариинской Женской гимназии. Училась в Сорбонне, на медицинском факультете. Член партии социалистов-революционеров. В 1917 г. была в Швейцарии, вернулась в Россию в «пломбированном вагоне».

Литература 
 Екатеринославскія  Губернскія  Вѣдомости. № 4. Суббота, 27-го  Мая 1889 года. Часть оффиціальная. Первый отдѣлъ. С.1.
 Александр Быстряков. Сионистское движение в Екатеринославе 
 История Екатеринославской социал-демократической организации.1889-1903 гг. Воспоминания, документы, литературные и художественные материалы. Собраны и редактированы М. А. Рубачем. С. 1. Екатеринослав. Типо-Литография Екатерининс. жел. дор. 1923.
 Невский В. Очерки по истории Российской Коммунистической партии. Часть первая. Глава V. Первый период истории русской соц.-демократии. — Группа «Освобождение Труда» и переход от народнических кружков к соц.-демократии в России. (1884-1899 г.г.) // Рабочее движение и соц.-демократические организации I половины 90-х г.г. Прибой. Петроград. 1923. С. 321.
 Славные большевички. — М., 1958.
 У истоков партии. — 2-е изд. — 1969.
 Парасунько О. А. Положение и борьба рабочего класса Украины (60—90-е годы XIX века), с. 380. 
 Невский В. И. Рождение ВКП (б). Ранний период. Изд. 1924.

Примечания 

Женщины-политики
Эсеры